

Самые высокие здания 
В этом списке приведены небоскрёбы префектуры Сайтама с высотой от 100 метров, основанные на стандартных измерениях высоты. Эта высота включает шпили и архитектурные детали, но не включает антенны радиовышек и башен.

См. также 
 Список самых высоких зданий по префектурам Японии

Примечания

Ссылки 
 Buildings, Japan
 Buildings, Saitama, Japan
 Japan Skyscraper Diagram
 Saitama Skyscraper Diagram
 Saitama Buildings
 The Council on Tall Buildings and Urban Habitat

 
Сайтама